Vali Israfilov (18 de octubre de 2002) es un deportista azerbaiyano que compite en natación adaptada. Ganó una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 en la prueba de 100 m braza (clase SB12).

Palmarés internacional

Referencias 

Nadadores con discapacidad de Azerbaiyán
Medallistas paralímpicos de oro de Azerbaiyán